Predlogi za brisanje
.
Vojaška plovila so vsa pomorska plovila, ki se uporabljajo za vojne oz. vojaške namene na morju, jezerih, rekah, ...

Delimo jih na:
 vojaške ladje
 vojaške podmornice

Glej tudi 
 bojna sredstva
 označevanje in poimenovanje vojaških plovil ZDA
 vojna mornarica

Zunanje povezave 

Bojna sredstva